Дуды — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дуды — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Дуды — деревня в Воложинском районе Минской области.